Antikensammlung di Berlino
 Antikensammlung di Monaco di Baviera